Die 22. Mannschafts-Weltmeisterschaft der Herren ( 2009 Men's World Team Squash Championships) fand vom 27. September bis 3. Oktober 2009 in Odense, Dänemark statt. Insgesamt traten 28 Mannschaften an.

Die ägyptische Mannschaft konnte erstmals nach 1999 den Titel gewinnen. Bis zum Finale verloren Karim Darwish, Amr Shabana, Ramy Ashour und Wael El Hindi keine einzige Partie. In der Gruppenphase besiegten sie Kuwait, Hongkong und Serbien, in der Finalrunde Deutschland, Kanada und Australien. Erst im Endspiel gegen Frankreich ging die erste Partie verloren, als Karim Darwish mit 11:8, 5:11, 8:11 und 2:11 Grégory Gaultier unterlag. Ramy Ashour gelang durch ein ungefährdetes 11:3, 11:4 und 11:5 gegen Renan Lavigne der zwischenzeitliche Ausgleich, ehe Amr Shabana den Titelgewinn für Ägypten klarmachte. In der entscheidenden Partie bezwang er Thierry Lincou mit 11:6, 7:11, 12:10 und 12:10. Die französische Mannschaft setzte sich in der Gruppenphase gegen Irland und Dänemark ohne Spielverlust durch, ebenso in der Finalrunde gegen die Niederlande und Südafrika. Im Halbfinale setzte sich Frankreich etwas überraschend gegen Titelverteidiger England durch. Adrian Grant brachte England zwar gegen Renan Lavigne in Führung, jedoch unterlagen James Willstrop und Peter Barker jeweils gegen Grégory Gaultier und Thierry Lincou mit 1:3.
Dritter wurde die australische Mannschaft um David Palmer, Stewart Boswell, Cameron Pilley und Aaron Frankcomb, die im Spiel um Platz drei England mit 2:1 besiegen konnte.

Die deutsche Mannschaft um Simon Rösner, Jens Schoor, Stefan Leifels  und Raphael Kandra belegte am Ende Rang elf. Österreich um Aqeel Rehman, Jakob Dirnberger, Stefan Brauneis und Christian Coufal. Eine Schweizer Mannschaft trat bei dieser Weltmeisterschaft nicht an.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften wurden gemäß ihrer Setzung in acht Gruppen einander zugelost, die Gruppengröße variierte dabei zwischen drei und vier Mannschaften. Innerhalb der Gruppen wurde im Round Robin-Modus gespielt, die beiden bestplatzierten Mannschaften erreichten die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurden. Bei dem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt.

Alle Mannschaften bestanden aus mindestens drei und höchstens fünf Spielern, die in der Reihenfolge ihrer Spielstärke gemeldet werden mussten. Pro Begegnung wurden drei Einzelpartien bestritten. Eine Mannschaft hatte gewonnen, wenn ihre Spieler zwei der Einzelpartien gewinnen konnten. Die Spielreihenfolge der einzelnen Partien war unabhängig von der Meldereihenfolge der Spieler.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Finalrunde

Finale

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2009
Squashturnier in Odense Kommune
Squashturnier 2009